Flavigny (Cher)
Flavigny (Marne)
ook:
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain, Aisne
Flavigny-le-Petit, Aisne, voormalige gemeente
Flavigny-sur-Moselle,  Meurthe-et-Moselle
Flavigny-sur-Ozerain,  Côte-d'Or